Düsseldorf Open – męski turniej tenisowy rozgrywany w latach 2013–2014
 Düsseldorf Open – kobiecy turniej tenisowy rozegrany w 1973 roku